Group Therapy è un film del 2004 diretto da Thomas R. Smyth.

Il film è uscito direct-to-video nel 2004.

Trama 
Dopo aver avuto una serie di incontri sessuali occasionale, Aaron decide di frequentare una terapia di gruppo dove incontra altri uomini con problemi sessuali simili.

Collegamenti esterni
 

Film commedia
Film omoerotici
Film a tematica gay
Film direct-to-video